Južne (Odeska oblast, Ukrajina), grad, Ukrajina
Južne (Lenjinski rajon, Ukrajina), selo u AR Krimu, Ukrajina
Južne (Feodosijska miskrada, Ukrajina), selo u AR Krimu, Ukrajina
Južne (Dnipropetrovska oblast, Ukrajina), selo, Ukrajina
Južne (Čerenihivska oblast, Ukrajina), selo, Ukrajina
Južne (Kirovohradska oblast, Ukrajina), selišće, Ukrajina